Симбирский
 Симбирский — хутор в Кугарчинском районе Башкортостана
 Симбирский (фамилия)
 Андрей Симбирский — блаженный